Quattro (este cuvântul italian pentru "Patru") se poate referi la:

Automobilele Audi 
 Audi Quattro, un model performant de Audi
 Quattro (patru roți tractoare), marcă Audi pentru un sistem de tractare integral
 Audi Sport GmbH, companie subsidiară a concernului Audi, cunoscută anterior ca „Quattro Gmbh”.

Computing și jocuri video 
 Quattro compilations, serie de compilații de jocuri video (câte unul pentru fiecare din cele patru jocuri) lansate de NES în anii 1990 
 Borland Quattro și Quattro Pro, aplicații pentru Borland
 Numele de cod Microsoft pentru Windows Home Server

Formație muzicală 
 Quattro (formație), formație muzicală românească

Personaje de ficțiune 
 Quattro Vageena ori Quattro Bageena, alias al Char Aznable în seriile anime Mobile Suit Gundam
 Quattro, a character in Magical Girl Lyrical Nanoha Strikers

Oameni 
 "Quattro", nume de cod pentru A. J. Foyt IV

Altele 
 Quattro, un aparat de ras cu patru lame de ras paralele realizat de Wilkinson Sword (vândut în Statele Unite sub numele comercial de marcă de Schick)
 Quattrocento, evenimentele cultural și artistice ale Italiei secolului al 15-lea
 Southern Skies Quattro, an American  paramotor
 Adept Quattro Robot, un tip de robot realizat Adept Technology

A se vedea și 
 Quatro (dezambiguizare)